Le terme vamp (dérivé de vampire) peut désigner :

 Une femme fatale, dont le pouvoir de séduction est la cause de la perte de ceux qu'elle séduit, un peu à la manière dont un vampire épuise ses victimes tout en les attirant de manière irrésistible. Incarné pour la première fois par Theda Bara dans Embrasse-moi, idiot  (A Fool There Was) en 1915, le stéréotype a été largement exploité au cinéma, en particulier dans les films noirs américains. La même année, en France, la société Gaumont crée un film à épisodes, Les Vampires, dans lequel l’actrice Musidora interprète le personnage d’Irma Vep (anagramme de vampire). Moulée dans un collant noir suggestif, elle donne à l’héroïne une forte et voluptueuse sensualité et un impact érotique ce qui donnera naissance au terme de VAMP (par abréviation de vampire) de ce côté-ci de l’Atlantique.
 Vamp, terminologie musicale désignant une boucle de quelques mesures basée sur 2 ou 3 accords sur lequel un soliste peut improviser.
 Vamp, groupe de musique folk norvégien
 Vamp, personnage de Metal Gear ;
 Vamp, film américain réalisé par Richard Wenk, sorti en 1986 ;
 Vamp, série télévisée brésilienne diffusée en 1991.

Voir aussi 
 Vamps

Séduction
Homonymie de titre